Fejes Gábor (1947) válogatott labdarúgó, hátvéd
 Fejes Gábor (1989) országúti kerékpárversenyző
 Fejes Gábor (?) újságíró, a Blikk korábbi főszerkesztője (2009–?)

Hasonló nevű személyek
 Fejes Tóth Gábor (1947) matematikus